Santoni puede riferirse a :

Personas
 Espartaco Santoni (1937-1998), actor, productor de cine y empresario hostelero venezolano.
 Isabella Santoni (1995-), actriz brasileña.
 Luis Vallejos Santoni (1917-1982), obispo católico del Callao y Arzobispo del Cuzco.
 Reni Santoni (1939-), actor estadounidense de cine, teatro y televisión.
 Silvio Santoni (1964-), deportista italiano que compitió en vela en la clase Star.